75. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 28–29 stycznia 1978 roku w Oslo, w Norwegii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Złoto przypadło radzieckiemu panczeniście Siergiejowi Marcjukowi.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarzy z 13 krajów. Sklasyfikowanych zostało 29.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1978 w sportach zimowych
1978 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo